Potosí peut désigner :

Toponymes

Bolivie 
 Potosí : ville et municipalité, chef-lieu du département du même nom ;
 Potosí : l'un des neuf départements du pays.

Colombie 
 Potosí : municipalité située dans le département de Nariño.

Nicaragua 
 Potosí : une municipalité du département de Rivas.

Venezuela 
 Potosí : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Uribante dans l'État de Táchira.

Etats-Unis 
Potosi (Missouri) : ville située dans l'État du Missouri, appelée "Mine à Breton" au temps des Français.

Autres 
 Potosí : un cinq-mâts barque de la Flying P-Liner construit en 1895.
 San Luis Potosí, ville du Mexique et capitale de l’État de San Luis Potosí.
 État de San Luis Potosí, État du Mexique.

Homonymie de toponyme